Nostalgia kan syfta på:

Nostalgia (tidskrift) – en motortidskrift
Nostalgia (roman) – en roman av Mircea Cărtărescu
Nostalgia (sång) – en sång av Sophie Zelmani
Nostalghia – en film av Andrej Tarkovskij